

Aziende
 Seagate Technology – azienda statunitense, il cui ticker symbol borsistico è "STX"
 STX – azienda statunitense di articoli sportivi
 STX Corporation – conglomerato sudcoreano
 STX Engine – azienda sudcoreana, filiale di STX Corporation
 STX Offshore & Shipbuilding – azienda sudcoreana di cantieristica navale, filiale di STX Corporation 
 STX Europe – azienda norvegese di cantieristica navale, filiale di STX Offshore & Shipbuilding
 STX Finland – azienda finlandese di cantieristica navale, filiale di STX Europe
 STX France – azienda francese di cantieristica navale, filiale di STX Europe
 STX Norway – azienda norvegese di cantieristica navale, filiale di STX Europe
 STX OSV Holdings – azienda di Singapore di cantieristica navale, filiale di STX Europe
 STX Entertainment/STX Productions – azienda statunitense di intrattenimento, filiale di STX Financing

Codici 
 STX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Henry E. Rohlsen, Saint Croix, Isole Vergini Americane
 STX – codice della neurotossina Saxitossina
 STX1 e STX2 – codici della esotossina Tossina di Shiga
 STX(x) – codici delle proteine di membrana della Sintaxina